Zierhofer ist der Familienname folgender Personen: 

 Christian Zierhofer (* 1967), österreichischer Schlagerkomponist und Musikproduzent
 Tomas Zierhofer-Kin (* 1968), österreichischer Kulturmanager